Die Elf steht für:

 Die Elf, eine Münchener Künstlergruppe
 Die Elf (Patience), siehe Patience#Patience-Variationen